Wojciech Pelczar (ur. 1967) – polski lekkoatleta, biegacz
 Wojciech Pelczar (ur. 1995) – polski narciarz